Paint steht für:
 Paint (Pennsylvania), Stadt in Pennsylvania
 Microsoft Paint, in MS Windows integrierte Grafiksoftware
 Paint.NET, kostenlose Bildbearbeitungssoftware
 Paint Horse, eine Pferderasse
 Paint (Film), eine US-amerikanische Filmkomödie von Brit McAdams aus dem Jahr 2023